Michael Johnston peut désigner :
 Michael Johnston (1987-), un footballeur gallois ;
 Michael Johnston (1996-), un acteur américain ;
 Michael Johnston (1999-), un footballeur écossais.